Долгоруково — топоним в России.

Населённые пункты 
 Долгоруково — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области.
 Долгоруково — село в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Долгоруково — село в Иссинском районе Пензенской области.
 Долгоруково — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Долгоруково — село в Сердобском районе Пензенской области.
 Долгоруково — деревня в Клявлинском районе Самарской области.
 Долгоруково — деревня в Первомайском районе Ярославской области.

Железнодорожная станция 
 Долгоруково — железнодорожная станция в Долгоруковском районе Липецкой области, на линии Елец — Валуйки Елецкого отделения Юго-Восточной железной дороги.